Mologa kan syfta på:

Mologa (flod) – en biflod från vänster till Volga i 
Mologa (stad) – en stad i ryska Jaroslavl oblast